Kaloplocamus verrilli är en snäckart som beskrevs av Martynov 2002. Kaloplocamus verrilli ingår i släktet Kaloplocamus och familjen Triophidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Nakensnäckor
verrilli